Вязовец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вязовец — упразднённая деревня в Вилейском районе Минской области.
 Вязовец — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Вязовец — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Вязовец — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вязовец — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Вязовец — упразднённая деревня в Угранском районе Смоленской области. 
 Вязовец — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Вязовец — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Вязовец — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

Украина 
 Вязовец — село в Белогорском районе Хмельницкой области